Хуни може да се отнася за:

 Хуни, народност, обитавала Източна и Централна Европа през 4-5 век
 Хунну, народност, обитавала източната част на Централна Азия през 3 век пр.н.е. – 3 век
 Ефталити (Бели хуни), народност, обитавала западната част на Централна Азия и Индия през 5-6 век
 Хионити (Червени хуни), народност, обитавала западната част на Централна Азия през 4-5 век
 Севернокавказки хуни, народност, обитавала Северен Кавказ през 5-6 век
 Хуни (27 век пр.н.е.-26 век пр.н.е.), египетски фараон от IV династия